|}

Ehemalige Denkmäler 

|}

Quellen

Weblinks 

!